Velika nagrada Kanade 2008 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 8. junija 2008.

Zmago je dosegel Robert Kubica iz moštva BMW Sauber, ki je štartal z drugega položaja. Na drugo mesto se je uvrstil njegov moštveni kolega Nick Heidfeld, tretji pa je bil David Coulthard iz moštva Red Bull. Zmaga Kubice je bila njegova edina v Formuli 1 in tudi edina zmaga moštva BMW Sauber. Coulthard je s tretjim mestom dosegel zadnjo uvrstitev na stopničke v svoji karieri.

Z najboljšega položaja je štartal Lewis Hamilton iz moštva McLaren, ki je v 19. krogu pred izhodom iz boksov trčil v dirkalnik Kimija Räikkönena iz moštva Ferrari, kar je povzročilo odstop obeh dirkačev.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:16,909
|1:17,034
|1:17,886
|1
|-
!2
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:17,471
|1:17,679
|1:18,498
|2
|-
!3
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:17,301
|1:17,364
|1:18,735
|3
|-
!4
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:17,415
|1:17,488
|1:18,746
|4
|-
!5
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:17,991
|1:17,891
|1:18,844
|5
|-
!6
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:17,231
|1:17,353
|1:19,048
|6
|-
!7
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:17,287
|1:17,684
|1:19,089
|7
|-
!8
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:18,082
|1:17,781
|1:19,633
|8
|-
!9
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:18,256
|1:18,020
|1:20,848
|9
|-
!10
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:17,582
|1:17,523
|brez časa
|10
|-
!11
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:18,321
|1:18,031
|
|11
|-
!12
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:17,638
|1:18,062
|
|12
|-
!13
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:18,168
|1:18,238
|
|13
|-
!14
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:18,039
|1:18,327
|
|14
|-
!15
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:18,505
|1:18,393
|
|15
|-
!16
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:18,916
|
|
|18
|-
!17
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:19,108
|
|
|16
|-
!18
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:19,165
|
|
|17
|-
!19
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:23,565
|
|
|20
|-
!20
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|brez časa
|
|
|19
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 70
| 1:36:24,227
| 2
| 10
|-
! 2
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 70
| + 16,495 s
| 8
| 8
|-
! 3
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 70
| + 23,352 s
| 13
| 6
|-
! 4
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 70
| + 42,627 s
| 11
| 5
|-
! 5
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 70
| + 43,934 s
| 6
| 4
|-
! 6
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 70
| + 47,775 s
| 14
| 3
|-
! 7
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 70
| + 53,597 s
| 9
| 2
|-
! 8
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 70
| + 54,120 s
| 19
| 1
|-
! 9
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 70
| + 54,433 s
| 7
|
|-
! 10
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 70
| + 54,749 s
| 5
|
|-
! 11
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 70
| + 1:07,540
| 20
|
|-
! 12
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 70
| + 1:11,299
| 10
|
|-
! 13
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 18
|
|-
! Ods
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 51
| Trčenje
| 17
|
|-
! Ods
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 46
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 44
| Zavrten
| 4
|
|-
! Ods
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 43
| Zavore
| 15
|
|-
! Ods
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 19
| Trčenje
| 3
|
|-
! Ods
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 19
| Trčenje
| 1
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 13
| Menjalnik
| 16
|
|}

Formula 1 sezona 2008
2008